A   USP-FILARMÔNICA é um organismo sinfônico integrado de ensino, pesquisa e extensão universitária do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo cujas atividades se iniciam   (março  de   2011) graças aos   recursos da Reitoria da   USP (Pró USP-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e Pró-Reitoria de Graduação).

Seu maestro atual é o Prof. Dr. Rubens Ricciardi, que também é titular do Departamento de Música de FFLCRP.